TNL er en forkortelse, der kan have flere betydninger:

 Tandlægernes Nye Landsforening – en interesse- og sundhedsorganisation for tandlæger i Danmark.
 Tineretul Naţional Liberal – ungdomsorganisationen for Det Nationalliberale parti (PNL) i Rumænien.
 IATA-lufthavnskode for den civile lufthavn i Ternopil, Ukraine.